Саутемптон има више значења:
 Саутемптон, је град у Уједињеном Краљевству у Енглеској
 Округ Саутемптон (Вирџинија), је округ у америчкој савезној држави Вирџинија
 Саутемптон (Њујорк), је град у америчкој савезној држави Њујорк
 ФК Саутемптон, енглески фудбалски клуб
 Саутемптон (острво), острво на улазу у Хадсонов залив у Канади